Xylomoia separata är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1892. Xylomoia separata ingår i släktet Xylomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
separata